Goslicki oder Goślicki ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Goslicki (* 1936), deutscher Dramaturg und Hörspielautor
 Sonja Goslicki, deutsche Filmproduzentin
 Wawrzyniec Grzymała Goślicki (1530–1607), polnischer Bischof